– ukraiński malarz
 Ołeksandr Bondarenko (ur. 1989) – ukraiński piłkarz
 Ołeksandr Bondarenko (ur. 1966) – ukraiński piłkarz